Nuits d'Afrique est un festival montréalais.
Nuits d'Afrique est un film réalisé par Catherine Martin en 1990.